Дени́з Грей (), настоящее имя — Эдуарди́н Вертюи́ (; 17 сентября 1896, Шатийон, Италия — 13 января 1996, Париж, Франция) — французская актриса кино и театра. Прожила 99 лет, за свою жизнь она снялась почти в 100 фильмах. Номинировалась на премии «Сезар» (1983) и Nuit des Molières (1987). К её наиболее известным картинам относятся фильмы «Дьявол во плоти», «Бум» и «Бум 2».

Биография 
Дениз Грей работала продавщицей и фотомоделью, прежде чем попасть в кино. Её дебютным фильмом стала немая картина 1913 года Mademoiselle Etchika. Однако кинематограф не сразу принёс ей успех. Лишь с 1915 года, когда Грей начала петь в кабаре, и ей стали предлагать интересные роли в кино и театре.

Выступала в театре «Комеди Франсез» в 1944—1946 и в 1957—1958.

Большую популярность актрисе принесла роль Пупетт Валадье (прабабушки главной героини) в первой и второй частях фильма Клода Пиното «Бум».

В 1991 году Дениз Грей прекратила выступления и окончила свою карьеру. Умерла в Париже в возрасте 99 лет. Похоронена в городе Аррадон.

Её дочь  также была актрисой и скончалась 13 декабря 2005 года в возрасте 88 лет.

Фильмография 

  — Mademoiselle Etchiko
  — En famille
  — Nemrod et compagnie
  — Rigadin professeur de danse
  — Honneur d’artiste
  — Les bleus de l’amour
  — Jeunes filles à marier
  — La dame de Vittel
  — Trois artilleurs au pensionnat
  — Trois artilleurs à l’opéra
  — Серж Панин
  — Господин Гектор — Маруся Драгомирова
  — Montmartre-sur-Seine
  — Boléro
  — Romance à trois
  — Le voile bleu
  — L’honorable Catherine
  — Des jeunes filles dans la nuit
  — Vingt-cinq ans de bonheur
  — Retour de flamme
  — Adieu Léonard
  — L’Aventure est au coin de la rue
  — Les caves du Majestic
  — L’extravagante mission
  — Madame et son flirt
  — Le couple idéal
  — Étrange destin
  — L’insaisissable Frédéric
  — On demande un ménage
  — Шесть потерянных часов

  — Дьявол во плоти (реж. Клод Отан-Лара)
  — Carré de valets
  — Coïncidences
  — Et dix de der
  — Une femme par jour
  — Bonheur en location
  — Tête blonde
  — La ronde des heures
  — Rome-express
  — Нет уик-эндов у нашей любви
  — Мой друг Сенфуан
  — Demain nous divorçons
  — Les petites Cardinal
  — Allô… je t’aime
  — Art. 519 codice penale
  — Кутёж в кабаках
  — Le père de Mademoiselle
  — Спальня старшеклассниц
  — Жюльетта
  — Корсары Булонского леса
  — Такие разные судьбы
  — Распутин
  — Апрельская рыбка
  — Замки Испании
  — Служебная лестница
  — Соблазнитель
  — Fantaisie d’un jour
  — Весна, осень и любовь
  — La rue des bouches peintes
  — La villa Sans-Souci

  — Mitsou
  — Une nuit aux Baléares
  — L’auberge en folie
  — La peau de l’ours
  — Пешком, верхом и на машине
  — Sylviane de mes nuits
  — 
  — C’est la faute d’Adam
  — Police judiciaire
  — Le tombeur
  — Mimi Pinson
  — Пешком, на лошади и на спутнике!
  — Психоаналитик для дам
  — Bomben auf Monte Carlo
  — Француженка и любовь
  — La Bonne soupe
  — Pas de caviar pour tante Olga
  — Tout pour le mieux (ТВ)
  — La maison de campagne
  — Hello-Goodbye
  — Mais qui donc m’a fait ce bébé?
  — Проклятые короли (мини-сериал)
  — Женщины у моря (сериал)
  — Бум
  — N’oublie pas ton père au vestiaire…
  — Бум 2
  — En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger
  — Le voleur de feuilles
  — Le gaffeur
  — Время удовольствий
  — Красивая любовь

Примечания

Ссылки 
 Строители «Бума», kp.ua

Киноактрисы Франции